Damernes linjeløb ved EM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 5. august i Herning, Danmark. Linjeløbet foregik over 120,6 km.

Linjeløbet blev vundet af hollandske Marianne Vos, efterfulgt af italienske Giorgia Bronzini og russiske Olga Zabelinskaja.

Deltagere

Danske ryttere 
Amalie Dideriksen
Julie Leth
Camilla Møllebro
Trine Schmidt
Christina Siggaard
Louise Houbak
Mette Fischer
Michelle Lauge Quaade

Resultater

Endelige resultat

Video

Eksterne henvisninger 

Linjeløb (damer)